Вла́димир Шми́цер (; 24 мая 1973, Дечин) — чешский футболист, полузащитник. В прошлом выступал за французский «Ланс», английский «Ливерпуль» и сборную Чехии.

Клубная карьера 
Свою карьеру Шмицер начинал в футбольных школах «Вернержице» и «Ковостроя», а позднее привлёк внимание селекционеров «Славии». До 1996 года он выступал за пражан, а затем перебрался во французский «Ланс», где он стал одним из главных творцов успеха команды, ставшей чемпионом страны в 1998 году, забив в том сезоне 7 голов. Через год он выиграл вместе с клубом Кубок Лиги и тем же летом перешёл в «Ливерпуль», который тогда тренировал французский специалист Жерар Улье.

В «Ливерпуле» Шмицер дебютировал в матче против «Шеффилд Уэнсдей» на «Хиллсборо» 7 августа 1999 года. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0, а сам Владимир произвёл очень хорошее впечатление. Однако развитию его карьеры мешали постоянные травмы, которые не давали ему уверенно закрепиться в первой команде. Тем не менее он помог команде оформить «требл» в 2001 году, когда «Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА. В финале Лиги чемпионов 2004/05 Шмицер, которому накануне исполнилось 32 года, на 23-й минуте вышел на замену получившему травму Харри Кьюэллу. Его появление было встречено стоном со стороны болельщиков «Ливерпуля», так как склонного к травмам нестабильного Шмицера многие из них считали «лишним звеном» в клубе. В оставшееся до перерыва время «Ливерпуль», и без того уступавший «Милану» со счётом 0:1, пропустил ещё два гола, однако во втором тайме ситуация в корне изменилась, и «красные» сумели за шесть минут отыграть дефицит в три мяча. Второй гол «Ливерпуля» дальним ударом в левый угол ворот Диды забил именно Шмицер. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказался «Ливерпуль» — Шмицер забил третий мяч «Ливерпуля» в серии, и, чтобы сохранить шансы на общий успех, Андрей Шевченко был обязан забивать Ежи Дудеку, однако польский голкипер «Ливерпуля» парировал его удар, и принёс мерсисайдцам победу и пятый Кубок Чемпионов в их истории. Для Владимира Шмицера этот матч стал последним за «Ливерпуль» — летом 2005 года он перешёл в «Бордо».

В розыгрыше Лиги чемпионов 2006/07 жребий определил в соперники «Бордо» по группе «Ливерпуль». И Шмицер, и болельщики «красных» высказывали надежду, что Владимир сможет снова выйти на поле «Энфилда», однако этому было не суждено состояться — Шмицер, получив очередную травму, пропустил оба матча против своей бывшей команды. С «Бордо» в 2007 году чешский полузащитник стал обладателем ещё одного французского Кубка Лиги.

В июле 2007 года Шмицер вернулся в «Славию», подписав контракт сроком на один год, однако из-за травм ему почти не удалось выходить на поле. 9 ноября 2009 года Шмицер, долгое время страдающий от разнообразных травм, объявил о завершении своей карьеры.

Международная карьера 
Шмицер был ключевым игроком сборной Чехии, которая принимала участие в Чемпионате Европы 1996, 2000 и 2004 годов. На каждом из этих турниров он отличался забитыми мячами — достижение, которое кроме него покорялось только Клинсману, Анри, Нуну Гомешу, Ибрагимовичу и Поштиге. Также он провёл один матч за сборную Чехословакии.

Достижения 
 Славия
 Чемпион Чехии (3): 1995/96, 2007/08, 2008/09

 Ланс
 Чемпион Франции (1): 1997/98
 Обладатель Кубка Лиги (1): 1998/99

 Ливерпуль
 Обладатель Кубка Чемпионов (2005)
 Обладатель Кубка Англии (2001)
 Обладатель Кубка УЕФА (2001)
 Обладатель Кубка Лиги (2001, 2003)
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2001)
 Обладатель Суперкубка Англии (2001)

 Бордо
 Обладатель Кубка Лиги (1): 2006/07

 Сборная Чехии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы (1996)
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы (2004)

 Личные
 Лучший бомбардир Кубка конфедераций 1997 года (второе место)
 Рекордсмен сборной Чехии по количеству голов на Кубках конфедераций: 5 голов

Личная жизнь 
Супруга Владимира — Павлина Визкова, дочь чемпиона Олимпийских игр 1980 года Ладислава Визека. Свадьба состоялась 28 июня 1996 года, за два дня до финала чемпионата Европы, в Англии. Сам Шмицер шутил, что осложнил себе подготовку к свадьбе, поскольку сборная Чехии дошла тогда до финала чемпионата Европы. Дети — Натали и Иржи.

В 2014 году Шмицер участвовал в выборах в Европарламент от партии VIZE 2014, включив в предвыборную программу проект оказания помощи детям, страдающим от ожирения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на официальном сайте «Ланса» 

Футболисты Чехии
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Бордо»